Роджер Федерер — победитель турнира.

Прошлогодний победитель Марат Сафин не защищал свой титул.

Посев 

  Роджер Федерер (Титул)
  Энди Роддик (Четвёртый раунд)
  Ллейтон Хьюитт (Второй раунд)
  Давид Налбандян (Полуфинал)
  Николай Давыденко (Четвертьфинал)
  Гильермо Кориа (Третий раунд)
  Иван Любичич (Четвертьфинал)
  Гастон Гаудио (Третий раунд)
  Фернандо Гонсалес (Первый раунд)
  Томас Юханссон (Четвёртый раунд)
  Давид Феррер (Четвёртый раунд)
  Доминик Хрбаты (Четвёртый раунд)
  Робби Джинепри (Второй раунд)
  Ришар Гаске (Первый раунд)
  Хуан Карлос Ферреро (Третий раунд)
  Томми Робредо (Четвёртый раунд)
  Радек Штепанек (Второй раунд)
  Марио Анчич (Третий раунд)
  Томаш Бердых (Второй раунд)
  Джеймс Блейк (Третий раунд)
  Николас Кифер (Полуфинал)
  Гаэль Монфис (Первый раунд)
  Игорь Андреев (Третий раунд)
  Оливье Рохус (Второй раунд)
  Себастьян Грожан (Четвертьфинал)
  Яркко Ниеминен (Третий раунд)
  Тейлор Дент (Первый раунд)
  Фернандо Вердаско (Второй раунд)
  Филиппо Воландри (Первый раунд, отказ)
  Максим Мирный (Третий раунд)
  Фелисиано Лопес (Третий раунд)
  Карлос Мойя ''(Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификации 

Взрослые